

Plaats 
 Sablin (plaats) - choetor in de Russische oblast Koersk

Personen 
 Dmitri Sablin (* 1968) - Russische politicus
 Joeri Sablin (1897-1937) - een van de leiders van de Sociaal-Revolutionaire Partij
 Michail Sablin (1869-1920) - Russische admiraal
 Nikolaj Sablin (1850-1881) - Russische revolutionair
 Valeri Sablin (1939-1976) - Sovjet politieke officier